

Кішково — гміна в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Кішково — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Кішково — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства